Expressionismus (von lateinisch expressio „Ausdruck“) ist der Name folgender Stilepochen/Stilrichtungen der Kunst:

 Expressionismus, Malerei und Grafik
 Expressionismus (Architektur)

 Expressionismus (Literatur)
 Expressionismus (Musik)
 Expressionismus (Film)

Siehe auch:
 expressionistische Kirchenmalerei (Anfang 20. Jh.)
 expressionistischer Tanz (Ausdruckstanz)
 Rheinischer Expressionismus (avantgardistische Künstlergruppe)